

Астрономія
Персеїди — потужний метеорний потік у сузір'ї Персея.
Вересневі персеїди — слабкий метеорний потік у сузір'ї Персея.
ε-Персеїди — назва метеорного потоку, що може використовуватись як синонім вересневих персеїд, так і бути назвою окремішного метеорного потоку.

Кінематограф
Персеїди (раса) — іншопланетна раса з телесеріалу «Андромеда».